Страховые взносы могут означать:
 Страховая премия — плата за страхование, вносимая страхователем страховщику.
 Обязательное социальное страхование в России — взносы работодателя в фонды обязательного социального страхования.

Страховые взносы
Сюда входят затраты на обязательное пенсионное страхование, на социальное страхование и на обязательное медицинское страхование.